Малий Листвен
Великий Листвен